Hadsch steht für:

 alternative Schreibweise der islamischen Pilgerfahrt Haddsch
 François al-Hadsch (1953–2007), libanesischer Brigadegeneral

Siehe auch:
 Haddsch (Begriffsklärung)
 Hadj
 Haj
 Hajj